Абу Бакар:

 Абу Бакар (1833—1895) — султан Джохора.
 Абу Бакар Баашир (род. 1938) — основатель экстремистской группировки Джемаа Исламия.

См. также 
 Абу Бакр (значения)